Эль-Тамбо () — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии, на территории департамента Нариньо. Входит в состав провинции .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 23 января 1573 года. Муниципалитет Эль-Тамбо был выделен в отдельную административную единицу в 1870 году.

Географическое положение 

Город расположен на востоке центральной части департамента, в горной местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 20 километров к северо-западу от города Пасто, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2419 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Эль-Тамбо граничит на севере с территорией муниципалитета Таминанго, на востоке — с муниципалитетом Чачагуи, на юго-востоке и юге — с муниципалитетом Ла-Флорида, на юго-западе — с муниципалитетом Сандона, на западе — с муниципалитетом Линарес, на северо-западе — с муниципалитетом Эль-Пеньоль. Площадь муниципалитета составляет 344 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 12 271 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50 % от населения Эль-Тамбо, женщины — соответственно также 50 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,8 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 87,2 %.

Экономика 
Основу экономики Эль-Тамбо составляют сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

62,8 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 24,2 % — предприятия сферы обслуживания, 12,4 % — промышленные предприятия, 0,6 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Нариньо